Die Erinnerungsturnhalle in Freyburg an der Unstrut, einer Stadt in Sachsen-Anhalt, wurde am 10. Juni 1894 eingeweiht. Die Turnhalle an der Oberstraße 9 ist ein geschütztes Kulturdenkmal.

Die Giebelseite der Halle wurde über der alten Grabstätte von Friedrich Ludwig Jahn als Ort für Gedenkveranstaltungen hergerichtet. Eine Büste erinnert an den Turnvater.

Bis heute wird die Erinnerungsturnhalle von den Freyburger Schulen und Vereinen genutzt. Im Jahr 1994 wurde die Turnhalle saniert und durch den unterirdischen Einbau eines Sanitärtraktes vervollständigt.

Siehe auch 
 Friedrich-Ludwig-Jahn-Museum
 Friedrich-Ludwig-Jahn-Ehrenhalle

Weblinks 

 Friedrich-Ludwig-Jahn-Gesellschaft e.V.

Bauwerk in Freyburg (Unstrut)
Kulturdenkmal in Freyburg (Unstrut)
Freyburg
Denkmal in Sachsen-Anhalt
Erbaut in den 1890er Jahren
Friedrich Ludwig Jahn
Sportstätte im Burgenlandkreis